Иван Филатов: Филатов, Иван Андреевич (1921—1993) — лётчик-штурмовик, Герой Советского Союза.
 Филатов, Иван Лазаревич (1873—1956) — советский цирковой артист, дрессировщик.
 Филатов, Иван Николаевич (1911—?) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, Председатель Исполнительного комитета Орловского областного Совета.
 Филатов, Иван Павлович (1847—1913) — управляющий Уткинского завода графа Строганова
 Филатов, Иван (род. 1988) — киргизский футболист.